Peter Sellars, een Amerikaans theaterregisseur
 Wilfrid Sellars, een Amerikaans filosoof